Freja (schip uit 1898), (NKBL) een schip van De Danske Statsbaner´´, thuishaven: Korsør.
 Freja (schip uit 1904), (NPBK) een schip van Rødby Havn, (C. Moesgaard-Kjeldsen) thuishaven: Haven van Rødby, P. Nielsen
 Freja (schip uit 1905), (NPGD) een schip van Fjorddampbaadsselskabet A.S (R. Th. Genefke)  thuishaven: Hobro, A. Bang
 Freja (schip uit 1920), een gemotoriseerde schoener met 3 masten. thuishaven: Thurø''

Freya (doorverwijspagina)
 Freya, de Noordse godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de wellust.